Sveta Katarina je lahko:

Svetnica 

 Katarina Aleksandrijska (4. stoletja), tudi Katarina Sinajska, rimska laikinja
 Katarina Bolonjska (1413–1463), italijanska klarisa
 Katarina Drexel (1858–1955), ameriška redovnica, ustanoviteljica sester svetega zakramenta
 Katarina Genovska (1447–1510), italijanska laikinja, mistikinja
 Katarina Sienska (1347–1380), italijanska dominikanska tretjerednica, cerkvena učiteljica
 Katarina Laburé (1806–1876), francoska usmiljenka in vidkinja
 Katarina Ricci (1522–1590), italijanska dominikanska tretjerednica, priorica in stigmatičarka
 Katarina Tekakwitha (1656–1680), mohavška (indijanska) laikinja
 Katarina Vadstenska (okoli 1332–1381), švedska brigitinka, hči svete Brigite Švedske
 Katarina Volpicelli (1839–1894), italijanska redovnica, ustanoviteljica služabnic Srca Jezusovega

Kraj 

 Sveta Katarina (nemško St. Katharina), pri Šmihelu v Podjuni, Občina Bistrica pri Pliberku
 Sveta Katarina, Občina Pičen, Hrvaška
 Sveta Katarina (Topol), 738 m visok vrh in cerkev nad Topolom pri Medvodah
 Čeče, kraj pri Trbovljah, do leta 1956 imenovan Sveta Katarina

Otok 

 Sveta Katarina, otoček pred Rovinjem, Hrvaška
 Sveta Katarina, otoček pred otokom Pašmanom, Hrvaška

Naselja v Zvezni deželi Koroška